Příjmení Holubec má více osobností:

muži
 Aleš Holubec – český volejbalista
 Jiří Holubec (* 1966) – československý biatlonista
 Karel Holubec (1906–1977) – český lékař a vědec
 Mikuláš Holubec († kolem 1359) – pražský kanovník, druhý ředitel stavby pražské katedrály
 Stanislav Holubec (* 1978) – český historik, sociolog a publicista
Tomáš Holubec (* 1976) – český biatlonista
Vít Holubec (1928–2013) – sportovní komentátor

ženy
 Kateřina Holubcová (* 1976) – česká biatlonistka